

Astronomia 
 Crat – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 EIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fairbanks Eielson AFB (Stati Uniti)

Geografia 
 Eil – città della Somalia
 Loch Eil – loch della Scozia
 Eil – quartiere di Colonia (Germania)